A40 oder A-40 steht für:
 Austin A40, britische Automodellreihe
 Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Basaa-Sprachen
 Antonow A-40, Prototyp eines fliegenden Panzers im 2. Weltkrieg
 Berijew A-40, russisches Amphibienflugboot
 Continental A40, Flugzeugmotor
 Samsung Galaxy A40, ein Smartphone des Herstellers Samsung

Straßen:
 Bundesautobahn 40
 amtlich oft als A40 für den Abzweig der Schweizer A14 zwischen Cham und Sihlbrugg
 Autoroute A40 in Frankreich
 A40 road, Fernstraße zwischen London und Fishguard
 A40 road (Nordirland), Straße von Derry nach Raphoe 
 Autoestrada A40 in Portugal 
 Autovía A-40 in Spanien
 Autoroute 40 in Québec, Kanada

A40